Coppa LEN 2006-2007 – pallanuoto maschile
Coppa LEN 2006-2007 – pallanuoto femminile